Het ATP-toernooi van Shanghai 2010 werd van 10 tot en met 17 oktober gespeeld in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Shanghai ATP Masters 1000 by Rolex.

De titelverdedigers waren de Rus Nikolaj Davydenko in het enkelspel en de Fransen Julien Benneteau en Jo-Wilfried Tsonga in het dubbelspel

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De 8 hoogst geplaatste spelers ontvingen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 enkelspel
 dubbelspel
 kwalificatie
   Officiële website
  Profiel op de website van de ATP

2010
Shanghai